Temanggung (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie Midden-Java
 Temanggung (stad), hoofdstad van het regentschap Temanggung
 Temanggung (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java